Дми́трий Серге́евич Уппер (родился 27 июля 1978 года) — казахстанский профессиональный хоккеист, нападающий, воспитанник усть-каменогорского хоккея. Игровое амплуа — центральный нападающий.

Биография 
Начинал карьеру в составе Казцинк-Торпедо. Первый тренер — Анатолий Михайлович Мелихов. Лучший хоккеист Казахстана 1999 года.

Затем сезон отыграл в нижегородском «Торпедо», которое вышло в плей-офф, где в упорной борьбе уступило в 1-м раунде ярославскому «Локомотиву» 2 : 3. Звено Филатов — Уппер — Меляков стало в «Торпедо» ведущим. По словам главного тренера «Торпедо» А. Фролова, «Звено Уппера, несомненно, вынесло бремя лидерства на своих плечах, и львиная доля командного успеха в этом сезоне принадлежит именно ему».

После транзитом через «Ак Барс» попал в московский «Спартак». В это время на молодого Уппера выходят скауты Нью-Йорк Айлендерс, но игрок предпочитает остаться в России.

В 2003—2007 гг. выступал за ЦСКА. В 2007 году возвращается в «Спартак». На 2010 год — капитан команды. 14 мая перешёл в мытищинский «Атлант», где через год его также выбрали капитаном. С 2012 года — капитан астанинского «Барыса».

Чемпион Азиатских игр 1999 и 2011 годов в составе сборной Казахстана. Участник зимних Олимпийских игр 2006 г.

Женат, жена — Алла.

Примечания

Ссылки 
 Уппер: «Спартак» — моя команда
 
 
 Профиль на сайте www.eurohockey.com
 Уппер перешёл из «Спартака» в «Атлант»
 Уппер стал капитаном «Барыса»

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года